В Соединённых Штатах Америки насчитывается два округа с названием Сьюард ():

 округ '''Сьюард''' — в штате Канзас
 округ '''Сьюард''' — в штате Небраска